Die FIA World Rallycross Championship 2018 war die fünfte Saison der FIA World Rallycross Championship. Sie fand vom 14. April bis zum 24. November 2018 statt. Johan Kristoffersson gewann die Weltmeisterschaft, mit 11 Siegen in 12 Wertungsläufen.

Fahrer und Teams

Kalender 
In diesem Jahr neu hinzugekommen war der Wertungslauf in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Wertung

Fahrerwertung

Weblinks

Einzelnachweise 

Motorsportsaison 2018
Rallycross-Veranstaltung